Whitchurch kan syfta på:

 Whitchurch, Bath and North East Somerset - en ort och civil parish i Somerset, England
 Whitchurch, Buckinghamshire - en ort i Buckinghamshire, England
 Whitchurch, Cardiff - en ort och community i Cardiff, Wales
 Whitchurch, Devon - en ort i Devon, England
 Whitchurch (parish i Devon) - en civil parish i Devon, England
 Whitchurch, Hampshire - en stad och civil parish i Hampshire, England
 Whitchurch, Herefordshire - en ort och civil parish i Herefordshire, England
 Whitchurch, Pembrokeshire - en ort i Pembrokeshire, Wales
 Whitchurch, Shropshire - en stad i Shropshire, England
 Whitchurch, South Somerset - en ort och civil parish i South Somerset, Somerset, England
 Whitchurch, Warwickshire - en ort och civil parish i Warwickshire, England
 Whitchurch-on-Thames - en ort och civil parish i Oxfordshire, England
 Whitchurch Canonicorum - en ort i Dorset, England
 Whitchurch Hill - en ort i Oxfordshire, England